Glen Ridge peut désigner deux localités des États-Unis :
 Glen Ridge, en Floride, 
 Glen Ridge, au New Jersey.